LBD steht für:
 Lewy body dementia, siehe Lewy-Körper-Demenz
 McDonnell LBD, US-amerikanische Gleitbombe
 Chudschand Flughafen (IATA-Code), Flughafen von Chudschand, Tadschikistan
 Little black dress, siehe Kleines Schwarzes
 lanceur de balles de defenses, pistolenartige Vorrichtung, siehe Flashball
LBd steht für:
 Landbund (Österreich), österreichische Partei

LbD steht für:
 Learning by Doing, häufigste Lernform im lebenslangen Lernprozess

lbd steht für:
 lbd (load balancing detector), Unix-Programm

Abkürzung